Причулымский — название населённых пунктов в России:
 
 Причулымский — посёлок в Ачинском районе Красноярского края.
 Причулымский — посёлок в Зырянском районе Томской области.
 Причулымский — посёлок в городе Асино Томской области ()

См. также 
 Причулымский сельсовет